Rezultati Prvenstva Anglije 1964 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
  Roy Emerson (prvak)
  Chuck McKinley (polfinale)
  Manuel Santana (četrti krog)
  Rafael Osuna (četrtfinale)
  Dennis Ralston (prvi krog)
  Fred Stolle (finale)
  Nicola Pietrangeli (drugi krog)
  Martin Mulligan (drugi krog)

Rezultati 
Legenda

Zaključni boji

Zgornji del

1. del

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del

6. del

7. del

8. del

Viri 
 
 

Moški posamično
1964